Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 2008.

Titelverteidiger waren Shingo Kunieda und Satoshi Saida, die dieses Mal die Bronzemedaille gewannen. Gespielt wurde vom 10. bis 15. September 2008. Insgesamt nahmen 50 Spieler an diesem Turnier teil.

Stéphane Houdet und Michaël Jeremiasz gewannen das Turnier und damit die Goldmedaille nach einem 6:1-, 7:6-Sieg gegen Stefan Olsson und Peter Vikström.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herrendoppel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008